BBKK ist die Abkürzung für:
 Bahn-BKK, Betriebskrankenkasse der gesetzlichen Krankenversicherung
 Bayerische Beamtenkrankenkasse, private Krankenversicherung

bbkk steht für:
 einen Teil der IBAN im zweiten oder dritten Block aus Bankleitzahl und Kontonummer, siehe Internationale Bankkontonummer#IBAN-Struktur in verschiedenen Ländern

Abkürzung